Edward Jones, Ed Jones, Eddie Jones
 Edward Jones (1856–1920) – amerykański statystyk i dziennikarz, współtwórca indeksu giełdowego Dow Jones
 Edward Jones (1881–1951) – brytyjski zawodnik lacrosse
 Ed Jones (1912–1999) – amerykański polityk
 Eddie Jones, Guitar Slim (1926–1959) – amerykański bluesman
 Eddie Jones (1929–1997) – amerykański jazzman
 Eddie Jones (ur. 1937) – amerykański aktor
 Edward P. Jones (ur. 1971) – amerykański pisarz
 Eddie Jones (ur. 1960) – australijski rugbysta i trener
 Eddie Jones (ur. 1971) – amerykański koszykarz
 Ed Jones (ur. 1995) – emiracki kierowca wyścigowy
 Ed Jones – amerykański filmowiec, laureat Oscara